Le tournoi El Gouna International 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 13 au 18 avril 2014. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Ramy Ashour gagne son deuxième titre en battant Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de la PSA
 Championnat du monde de squash masculin 2014

Liens externes 

Masculin 2014
PSA World Series 2014
Sport en Égypte en 2014
Sport en avril 2014